Wätjens Schloss (auch Waetjens Schloss) ist der Name folgender Bauten:

 Wätjens Schloss (Blumenthal), Anwesen in Bremen-Blumenthal
 Wätjens Schloss (Horn), ehemaliges Anwesen in Bremen-Horn-Lehe